Hagner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Hagner, alias Xandra Hag (* 1970), deutsche Sängerin
 Caren Hagner (* 1963), deutsche Physikerin
 Gene Hagner (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Matthias Hagner (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Michael Hagner (* 1960), deutscher Mediziner und Wissenschaftshistoriker
 Serpentina Hagner (* 1956), Schweizer Comiczeichnerin und Köchin
 Viviane Hagner (* 1976), deutsche Violinistin

Hagner bezeichnet weiterhin:

 Hagner-Syndrom, siehe Hypertrophe Osteoarthropathie